Zulfiya Chinshanlo (transcrição inglesa para o russo Зульфия Чиншанло, Zúlfia Tchinchanló; 25 de julho de 1993) é uma halterofilista do Cazaquistão.

Zulfiya Chinshanlo apareceu na primeira edição do campeonato mundial para juvenis (até 17 anos), em 2009, e ficou na terceira posição na categoria até 58 kg, com 207 kg no total combinado (92 no arranque e 115 no arremesso), atrás da chinesa Deng Wei, com 222 kg (98+124) e da norte-coreana Rim Jong Sim, com 212 kg (92+120).

Ainda em 2009, no campeonato mundial aberto, para seniores, levantou 90 kg no arranque, na categoria até 53 kg, e até então estava em quinto na prova. Mas levantou 129 kg no arremesso (219 no total) e tornou-se campeã mundial aos 16 anos de idade, a mais jovem campeã mundial da história, a frente da chinesa Chen Xiaoting (218 kg—95+123) e da sul-coreana Yoon Jin Hee (209 kg—93+116).

Em 2010 ganhou medalha de prata nos Jogos Olímpicos da Juventude (225 kg), atrás de Deng Wei (242 kg), na categoria até 58 kg, e também ganhou prata nos Jogos Asiáticos (219 kg), atrás da chinesa Li Ping (230 kg), na categoria até 53 kg.

Ela foi campeã mundial em 2011 e 2014, campeã olímpica em 2012 e vice-campeã dos Jogos Asiáticos de 2014, em todas essas ocasiões definindo novos recordes no arremesso, na categoria até 53 kg.

Ela ganhou uma medalha de ouro na categoria até 53 kg nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012. Em junho de 2016, entretanto, a Federação Internacional de Halterofilismo anunciou que os retestes das amostras colhidas dos Jogos Olímpicos de 2012 indicaram que Zulfiya Chinshanlo tinha testado positivo para substâncias proibidas, a saber oxandrolona e estanozolol. Três outros cazaques falharam no teste de doping: Ilya Ilyin, Maiya Maneza e Svetlana Podobedova. Eles foram desclassificados e tiveram suas medalhas olímpicas revogadas em 27 de outubro de 2016.

Quadro de resultados
Principais resultados de Zulfiya Chinshanlo:

 DNS = Não largou (did not start)
 *Edição de 2020 realizada em 2021.

Halterofilistas do Cazaquistão
Halterofilistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Halterofilistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020
Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020